Příjmení Breuer nese více různých osobností:

 Grit Breuerová (* 1972) – německá atletka, sprinterka
 Josef Breuer (1842–1925) – rakouský psychiatr
 Józef Breuer (1808–1877) – rakouský podnikatel a politik německé národnosti a židovského původu z Haliče
 Marcel Breuer (1902–1981) – architekt a designér nábytku
 Miles J. Breuer (1889–1945) – americký lékař a spisovatel českého původu
 Peter Breuer (1472–1541) – pozdně gotický saský sochař a řezbář
 Zoltán Breuer (* 1956) – slovenský fotbalista

Externí odkazy